2014 Голяма награда на Великобритания е 65-о за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 6 юли 2014 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания